Ре́жё Шо́млаи-Што́льзпарт (; ) — венгерский футболист, полузащитник.

Выступал за клубы «Ференцварош», «Ницца» с 1932 по 1934 год, «Кишпешт» с 1934 по 1935 год,
«Олимпик» (Эл) с 1935 по 1936 и «Ред Стар» (Сен-Уан) с 1936 по 1937.

В 1934 году в составе сборной Венгрии на чемпионат мира, однако на поле не выходил.

В конце 1940-х гг. был занят тренерской работой. Тренировал сборную Болгарии и клуб «Левски», а также рижский клуб «Даугава».

Примечания

Литература 
 

Футболисты Венгрии
Футбольные тренеры Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Ред Стар»
Тренеры сборной Болгарии по футболу
Тренеры ФК «Левски»
Тренеры ФК «Даугава» Рига (1944)